

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fischer, X“ beginnt.

Fischer, X 



Fischer, Xa 
 Fischer, Xaver (1837–1921), schweizerischer christkatholischer Theologe
 Fischer, Xaver (* 1972), deutscher Keyboarder und Jazzmusiker